Jean Trabaud, astronome
 Pierre Trabaud (1922-2005), comédien français

Lieu:
 Anse Trabaud
Homonymie de patronyme